Piechocki ist der Familienname folgender Personen:
 Marek Piechocki (* 1961), polnischer Textilunternehmer
 Reinhard Piechocki (* 1949), deutscher Biologe
 Rudolf Piechocki (1919–2000), deutscher Zoologe
 Stanisław Piechocki (1955–2005), polnischer Verwaltungsjurist und Sachbuchautor
 Werner Piechocki (1927–1996), deutscher Historiker und Archivar